Le mot  est un mot anglais que l'on peut traduire par «  » ou « interrupteur » en français. Ce terme est utilisé dans différents domaines :

Électricité 
 en électricité et en électronique, un  est un ensemble de mini-interrupteurs regroupés dans un boîtier enfichables sur un circuit imprimé.

Sport 
 en ski, « skier en switch » signifie skier dans le sens contraire (spatule avant à l'arrière et spatule arrière à l'avant).

Sexualité 
 en sexualité « être switch » signifie que dans un rapport de complémentarité la personne peut permuter les rôles (actif et/ou passif, soumis et/ou dominateur).

Informatique 
 Un  désigne un commutateur réseau, équipement ou appareil qui permet l'interconnexion d'appareils communicants, terminaux, ordinateurs, serveurs, périphériques reliés à un même réseau physique. Contrairement au concentrateur (ou hub), il fractionne le réseau en domaines de collision indépendants.
 En anglais,  (parfois dénommé juste toggle button ou switch button), désigne en français un bouton "à bascule".
 Switch désigne une instruction de programmation.

Publicité 
 Switch est une campagne publicitaire lancée par Apple Computer en .

Jeu vidéo 
 La Nintendo Switch, console de jeu sortie en 2017.
 Switch est le titre original du jeu vidéo Panic!, sorti sur Mega-CD en 1993.

Série télévisée 
 Switch, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée nééerlandaise diffusée le  sur NCRV ;
 , série télévisée britannique diffusée le  sur ITV2 ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée le  sur SBS.

Cinéma 
 , film britannique de , sorti en 1963 ;
 , titre original de Une famille très moderne, film américain de , sorti en 2010 ;
 , titre original du Dans la peau d'une blonde, film américain de Blake Edwards, sorti en 1991 ;
 , film norvégien d', sorti en 2007 ;
 Switch, film français de Frédéric Schoendoerffer, sorti en 2011 ;
 , film américain de Harry Lynch, sorti en 2012 ;
 Switch, film de , sorti en 2013.

Radio 
 Switch, émission électro diffusée sur la radio flamande Studio Brussel.

Littérature 
 Switch est le titre d'un manga écrit par Otoh Saki et dessiné par Tomomi Nakamura.

Musique

Artiste 
 Switch, DJ et producteur anglais.

Chanson 
 , chanson de Will Smith présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , EP de Schaft sorti le  ;
 Switch, album de Golden Earring sorti en  ;
 Switch, album d'INXS sorti le .

Sculpture 
 Switch est le titre d'une œuvre de l'artiste américain Tony Oursler.

Fondation 
 SWITCH est la fondation chargée de l'administration du domaine national de premier niveau (country code top level domain : ccTLD) .ch réservé à la Suisse sur Internet.

Référence 

Homonymie de titre